VIAC steht für:
 ViacomCBS (Nasdaq-Tickersymbol), US-amerikanische multinationale Mediengruppe
 Vienna International Arbitral Centre, internationale Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich
 Viral invasion of the amniotic cavity, Untersuchungsschwerpunkt beim Humanen Herpesvirus 6
 VisLab Intercontinental Autonomous Challenge, von VisLab durchgeführte Rallye autonomer Fahrzeuge zwischen Parma (Italien) und Shanghai (VR China)

Abkürzung